Odyssey — второй международный студийный альбом новозеландской певицы Хейли Вестенры.
 Odyssey — стартовый комплекс плавучего космодрома Морской старт для запусков космических аппаратов из экваториальной части Тихого океана.
 Odyssey — четвёртый студийный альбом шведского гитариста-виртуоза Ингви Мальмстина